Зейнал Али-Марданович Табасаранский (1915—1998) — учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор.

Биография 
Окончил Московский нефтяной институт в 1940 г.

Начальник поисковой партии «Мосгеологотрест» (1940—1941). Начальник полевой партии, начальник Северо-Кавказской экспедиции, главный геолог Среднеазиатской экспедиции «Нефтегазосъемки» (1941—1949). Аспирант кафедры геологии нефтяных и газовых месторождений МНИ им. И. М. Губкина (1947—1952). Ассистент, доцент, доктор г.-м. наук, профессор кафедры (1952—1985).

Автор более 80 научных работ.

Участник открытия нефтяного месторождения в Фергане — Шарихан-Хаджибад. За большой вклад в подготовки научных кадров и специалистов для народного хозяйства Туркменской ССР награждён Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Туркменской ССР (1980). Дважды лауреат премии им. акад. И. М. Губкина (1968, 1971).

Умер в 1998 году. Похоронен на Введенском кладбище (23 уч.).

Печатные труды 
 

Персоналии по алфавиту
Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Доктора геолого-минералогических наук
Лауреаты премии имени И. М. Губкина
Похороненные на Введенском кладбище